Атлантозатылочный сустав () — сустав, образованный двумя мыщелками затылочной кости и верхними суставными ямками атланта.

Анатомия 
Атлантозатылочный сустав образован мыщелками затылочной кости () и верхними суставными ямками атланта (). Вспомогательными связками данного сустава являются:

1.  (), которая натягивается между передним краем большого затылочного отверстия и верхним краем передней дуги атланта. Позади неё расположена передняя атлантозатылочная связка () натянутая между затылочной костью и средней частью передней дуги атланта;

2.  () расположена между задним краем затылочного отверстия и верхним краем задней дуги I шейного позвонка. В мембране находится отверстие, через которое проходят нервы и позвоночная артерия.

Биомеханика 

Обе пары сочленяющихся поверхностей заключены в суставные капсулы. Движения в обоих суставах происходят одновременно. В атлантозатылочных суставах осуществляются движения в двух проекциях — кивательные, то есть сгибание и разгибание головы вперёд-назад и наклоны головы вправо-влево. Данные образования в норме обеспечивают 23°—24,5° сгибания головы и 3,4°—5,5° её наклонов в стороны.

Примечания

Литература 
 
 

Позвоночник
Суставы